Castelnau ou castèlnòu est un mot occitan (castètnau en béarnais) qui signifie littéralement « château neuf » et qui peut désigner :

Nom commun originel 
 castelnau est à l'origine un bourg castral, ville ou village fondé en Gascogne et dans le Languedoc à partir du  à proximité d'un château et dont les habitants étaient sous la protection d'un seigneur. Ce terme a donné naissance à de nombreux toponymes et patronymes (cf infra).

Personnalités portant ce patronyme 
 Pierre de Castelnau (mort en 1208), religieux de l'abbaye de Cîteaux et archidiacre de Maguelone ;
 Jacques-Maurice de Castelnau-Bretenoux (mort en 1524), dit Jacques de Castelnau, évêque de Périgueux ;
 Michel de Castelnau Mauvissière (1520-1592), diplomate et militaire français ;
 Jacques de Castelnau-Mauvissière (1620-1658), maréchal de France ;
 Francis de Laporte de Castelnau (1810-1880), explorateur et naturaliste français ;
 Albert Castelnau (1823-1877), député de l'Hérault ;
 Henri-Pierre Castelnau (1814-1890), général de division et aide de camp de Napoléon III ;
 Eugène Castelnau (1827-1894), peintre français ;
 Édouard de Curières de Castelnau (1851-1944), officier général français de la Première Guerre mondiale ;
 Joseph de Curières de Castelnau (1879-1943), homme politique français ;
 Gilles Castelnau (né en 1935), pasteur protestant français ;
 Régis de Curières de Castelnau (né en 1950), avocat français.

Toponymes 
Lac Castelnau, un plan d'eau du bassin versant de la rivière à la Chasse, dans Baie-Comeau, dans la MRC Manicouagan, Côte-Nord, Québec, Canada.

Communes de France par département

Ariège
 Castelnau-Durban

Aude
 Castelnau-d'Aude
 Castelnaudary

Aveyron
 Castelnau, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Castanet
 Castelnau-de-Mandailles
 Castelnau-Pégayrols

Dordogne
 Castelnaud-la-Chapelle

Gard
 Castelnau-Valence

Gers
 Castelnau-Barbarens
 Castelnau-d'Anglès
 Castelnau-d'Arbieu
 Castelnau-d'Auzan
 Castelnau-sur-l'Auvignon

Gironde
 Castelnau-de-Médoc
 Saint-Michel-de-Castelnau

Haute-Garonne
 Castelnau-d'Estrétefonds
 Castelnau-Picampeau

Hautes-Pyrénées
 Castelnau-Magnoac
 Castelnau-Rivière-Basse

Hérault 
 Castelnau-de-Guers
 Castelnau-le-Lez

Landes
 Castelnau-Chalosse
 Castelnau-Tursan

Lot
 Castelnau-Montratier

Lot-et-Garonne
 Castelnau-sur-Gupie
 Castelnaud-de-Gratecambe

Pyrénées-Atlantiques 

 Castetnau-Camblong

Pyrénées-Orientales
 Castelnou,  en catalan : Castellnou dels Aspres

Tarn
 Castelnau-de-Brassac
 Castelnau-de-Lévis
 Castelnau-de-Montmiral

Cantons de France
 Canton de Castelnau-le-Lez
 Canton de Castelnau-Magnoac
 Canton de Castelnau-de-Médoc
 Canton de Castelnau-de-Montmiral
 Canton de Castelnau-Montratier
 Canton de Castelnau-Rivière-Basse

Châteaux 
 Château de Castelnau-Bretenoux (Lot)
 Château de Castelnau-Montratier (Lot)
 Château de Castelnaud (Dordogne)

Métro
 De Castelnau (métro de Montréal)

Football
 Entente Castelnau Le Crès Football Club

Armée 
 Régiment de Castelnau

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Mot occitan